Fuith ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Fuith (* 1940), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Fuith (1884–1966), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Michael Fuith (* 1977), österreichischer Schauspieler
 Simone Fuith (* 1973), österreichische Schauspielerin